Евгений Коршунов:
 Коршунов, Евгений Анатольевич (1934—1992) — советский писатель и журналист-международник.
 Коршунов, Евгений Васильевич (1907—1970) — советский военачальник, генерал-полковник.